North Sydney bezeichnet

 einen Stadtteil Sydneys, siehe North Sydney
 das zugehörige Verwaltungsgebiet North Sydney Council
 der zugehörige Wahlbezirk von New South Wales, Australien: Division of North Sydney

 eine Gemeinde in Kanada: North Sydney (Nova Scotia)